Saint-Utin ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 10,25 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Augustin
 Lavoir am Meldançon
 Wasserturm

Weblinks 

 
Ort in Grand Est